Гринбуш има више значења:
 Гринбуш (Вирџинија)
 Гринбуш (Висконсин)
 Гринбуш (Минесота)